Села:
 Пащенівка — Полтавська область, Кременчуцький район
 Пащенівка — Харківська область, Коломацький район